Toto je seznam států světa podle rozlohy. Seznam obsahuje také závislá území, jež jsou v první tabulce přiřazena k mateřským zemím, ve druhé jsou pak uvedena samostatně. Do celkové rozlohy zemí jsou započítány i vnitřní vodní plochy (jezera, nádrže, řeky).

Seznam států světa a závislých území podle rozlohy 
Seznam obsahuje 193 zemí OSN a Vatikán. Dále zahrnuje území se spornou otázkou suverenity Tchaj-wan, Kosovo, Severní Kypr, Abcházie, Jižní Osetie, Somaliland, Podněstří, Náhorní Karabach, Palestina a Západní Sahara, které nejsou všeobecně mezinárodně uznány, ale prakticky nezávislými jsou. V tabulce nejsou zahrnuty územní nároky na Antarktidu.

V seznamu je u Austrálie, Čínské lidové republiky, Francie, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Dánského království, Nizozemského království, Norska, Nového Zélandu a Spojených států amerických doplněn seznam jejich zámořských území, zvláštních správních oblastí, zámořských regionů či jinou formou závislých území.

Seznam států světa a závislých území podle rozlohy včetně vodstev 
Seznam obsahuje oproti tabulce 1 navíc rozlohy oceánů a Antarktidy. Závislá území jsou napsána kurzívou.
Africká unie by se svými 29 797 500 km² byla nejrozlehlejší zemí světa a Evropská unie se svými 4 325 675 km² (po rozšíření v roce 2007) pak 7. nejrozlehlejší zemí světa.

Odkazy

Poznámky

Literatura 
 The World Factbook 1. srpen 2003.

Související články 
 Seznam států světa
 Seznam států světa podle kontinentů
 Seznam států světa podle počtu obyvatel
 Seznam států světa podle hustoty zalidnění

Seznamy států světa